Моро́зов (Моро́зова) — одна из самых распространённых русских фамилий, образованная от имени Мороз. В списке общерусских фамилий занимает 9-е место. А также название ряда топонимов.

По данным 2014 года, фамилия Морозов занимала 2176-е место по распространённости в мире: её носили 252 637 человек.Распространённость фамилии по странам:

Известные носители

А 
 
 
 Морозов, Алим Яковлевич (1932—2021) — советский и российский историк-краевед, писатель.
 
 
 Морозов, Антон Юрьевич (род. 1972) — депутат Государственной Думы от политической партии ЛДПР.
 Морозов, Аркадий Иванович (1950—2021) — художник.
 
 Морозов, Артём Николаевич (род. 1980) — украинский гребец.
 Морозов, Афанасий Борисович (1910—1982) — полный кавалер ордена Славы.

Б

В 
 Морозов, Валентин Алексеевич (род. 1937) — советский кинорежиссёр, сценарист.
 
 
 
 
 Морозов, Виктор Михайлович (1907—1996) — советский психиатр, профессор, член-корреспондент АМН СССР.
 Морозов, Викула Елисеевич (1829—1894) — купец, промышленник.
 
 
 Морозов, Владислав Владимирович (род. 2000) — белорусский футболист.
 Морозов, Вячеслав Николаевич (1929—2000) — советский писатель.

Г 
 
 
 Морозов, Глеб Иванович (159?—1662) — русский боярин.

Д

Е 
 
 Морозов, Ефрем Михайлович (1906—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Морозов, Ефим Никифорович (1898—1941) — советский государственный и политический деятель, председатель Рязанского областного исполнительного комитета.

И 
 
 Морозов, Игнатий Дмитриевич (1898—1940) — сотрудник НКВД СССР, майор государственной безопасности.

К

Л 
 Морозов, Лаврентий Ильич (1905—1997) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Ленор Михайлович (1936—2002) — советский футболист.
 Морозов, Леонид Архипович (род. 1947) — советский футболист.

М 
 Морозов, Максим Алентинович (род. 1978) — советский футболист.
 Морозов, Матвей (? — 1919) — донской казак, деятель повстанческого движения.
 Морозов, Мирослав Эдуардович (род. 1969) — российский военный историк и писатель.

Н

О

П

С 
 
 
 
 Морозов, Славий Алексеевич (род. 1939) — советский и российский физик.
 
 Морозов, Степан Ильич (1893—1950) — советский генерал-лейтенант.

Т

Ф 
 Морозов, Фёдор Данилович (1925—2006) — полный кавалер ордена Славы.
 Морозов, Фёдор Дмитриевич (1880—1971) — белоэмигрант, бизнесмен.
 Морозов, Фотий Яковлевич (1919—1984) — Герой Советского Союза.

Ю

Составные фамилии



Населённые пункты

Россия 
 Морозов — хутор в Воронежской области.
 Морозов — хутор в Солнцевском районе Курской области.
 Морозов — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Морозов — хутор в Волгодонском районе Ростовской области.
 Морозов — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Морозов — хутор в Саратовской области.

Украина 
 Морозов — село в Хмельницкой области.

Другое 
 Морозов — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 
 
 Морозовск

Примечания